Färbergraben steht für folgende geographische Objekte:

 Färbergraben (Gemeinde Straden), Streusiedlung in der Marktgemeinde Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Färbergraben (München), Straße in der Münchner Altstadt

Gewässer:

 Färbergraben (Poppendorfer Bach), linker Zufluss des Poppendorfer Bachs bei Dörfl, Gemeinde Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Färbergraben (Entlastungskanal Wiedau), rechter Zufluss des Entlastungskanals Wiedau bei Rotenburg (Wümme), Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen

Siehe auch:
 Färbergrabenbach